Rieckhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rieckhoff (* 1969), deutscher Krimi-Autor und Journalist
 Elke Rieckhoff (1941–2006), deutsche Schauspielerin, Balletttänzerin, Choreografin und Sängerin
 Ernst-Otto Rieckhoff (1951–2021), deutscher Fußballfunktionär und Mineralölkaufmann
 Friedrich Reinhold von Rieckhoff (auch Riekhoff, 1809–1881), deutschbaltischer Dichter und Dramatiker
 Hannes Rieckhoff (* 1944), bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Süwag Energie
 Herbert Rieckhoff (1898–1948), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Jan Rieckhoff (* 1950), deutscher Fotograf, Maler, Illustrator und Cartoonist
 Sabine Rieckhoff (* 1944), deutsche Prähistorikerin und provinzialrömische Archäologin
 Sibylle Rieckhoff (* 1955), deutsche Kinderbuchautorin
 Stefan Rieckhoff (* 1968), deutscher Bühnen- und Kostümbildner
 Willy Rieckhoff (1900–1973), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Rieckhof